Příjmení Brichta/Brichtová nosí více osobností:

 Aleš Brichta – český zpěvák (* 1959)
 Emil Brichta – německý politik (1915–1997)
 Jan Brichta – úspěšný český podnikatel (* 1979)
 Jozef Brichta – slovenský fotbalista a trenér
 Marie Terezie Brichtová (* 1925) – česká mniška dominikánského řádu a významná překladatelka a recenzentka katolické literatury
 Raimund Brichta – německý televizní moderátor (* 1959)
 Vladimir Brichta – brazilský herec (* 1976)

Související články 
 Brychta

Rozcestníky - příjmení